Oliemolen, een molen om uit zaden olie vrij te maken

 Slagmolen (Ellikom), een watermolen, oorspronkelijk te Ellikom en tegenwoordig te Bokrijk,
 Slagmolen (Genk), een watermolen te Genk,
 Slagmolen (Opglabbeek), een watermolen te Opglabbeek,
 Slagmolen (Opitter), een watermolen te Opitter,
 Slagmolen (Overpelt), een watermolen te Overpelt